Jacques Duchesne peut faire référence à :

 Jacques Charles René Achille Duchesne (1837-1918), général français ;
 Jacques Duchesne-Guillemin (1910-2012), linguiste et orientaliste belge ;

pseudonyme

 Jacques Duchesne (Michel Saint-Denis) (1897-1971), (nom dans la Résistance), acteur, metteur en scène et directeur de théâtre.